Virtanen è un cognome originario della Finlandia (in finlandese, significa "piccolo fiume"). Esso può riferirsi a, in ordine alfabetico:

 Artturi Ilmari Virtanen (1895-1973), chimico finlandese, Premio Nobel per la chimica
 Jani Virtanen (1988–), calciatore finlandese
 Janne Virtanen (1969–), strongman finlandese, World's Strongest Man nel 2000
 Oiva Virtanen (1929-1992), cestista finlandese

E inoltre:
 1449 Virtanen, un asteroide della fascia principale

Pagine correlate
 Wirtanen